Soues ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Soues (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées
 Soues (Somme) im Département Somme

Siehe auch:
 Sues (Begriffsklärung)